Setra S 319 UL — пригородный автобус серии MultiClass 300, выпускаемый немецкой компанией Setra с 1994 по 2006 год. С 1995 года выпускался также низкопольный вариант Setra S 319 NF.

Эксплуатация 
Автобус Setra S 319 UL эксплуатируется в Люксембурге, Германии и Швеции. А автобус Setra S 319 NF эксплуатируется также в Испании и Швейцарии.

Галерея

Список эксплуатирующихся моделей

Setra S 319 UL

Setra S 319 NF

Ссылки 

 Технические характеристики

Автобусы Setra